Leptusa är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Ernst Gustav Kraatz 1856. Leptusa ingår i familjen kortvingar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Kortvingar
Leptusa